Az egykori Navarrai Királyság, amely kiterjedt a Pireneusok mindkét oldalára, a XII. század közepéig a Pamplonai Királyság nevet viselte. A régió baszk nemesei - a muzulmán arabok VIII. században történt hódításai, és évszázadokig tartó uralma, valamint a IX. századi frank előretörések ellenére -, viszonylag hamar kivívtak bizonyos fokú önállóságot. A függetlenedési folyamat során a baszk nemesek és előkelők a frankok elleni felkelés vezetőjét választották királlyá, ő Íñigo Arista, Pamplona első királya.

A baszk eredetű Íñigo-ház és Jimeno-ház tagjainak az uralkodása után Navarra királyai – 1234-től kezdődően, a Trastámara-ház (avagy Aragóniai-ház) rövid uralmától eltekintve –, azonban francia származású királyok voltak.

Családfa

Utódtábla 

I.

Az Íñigo-ház és a Jimeno-ház eredete 
A1. Erős Jimeno (*? – †?), baszk nemes; h: N,
B1. Íñigo Jimenez (*? – †?); h: N,
C1. Íñigo Arista ( Íñigo Íñiguez) (*770/780? – †851/852?), Pamplona első királya, uralkodott: 816/824? – 851/852?; 1. h: Pamplonai Oneca (*? – †?), őket lásd lejjebb, II.A1. alatt, (2. h /?/: ?),
B2. I. García Jimenez (*? – †?); h: N,
CA1. Jimena Garcés (*? – †?); h: N,
DA1. II. García Jimenez (*830? – †885?), régens (?): 870 – 882 (?); 1. h: Sangüesai Oneca (*? – †?), 2. h: Bigorrei (Pallars) Dadildis (*? – †?), őket lásd lejjebb, III/1.A1. alatt.

II.

Az Íñigo-ház 
A1. Íñigo Arista ( Íñigo Íñiguez) (*770/780? – †851/852?), Pamplona első királya, uralkodott: 816/824? – 851/852?; h: Pamplonai Oneca (*? – †?), őket lásd a feljebb lévő I.C1. alatt is, (2. h /?/: ?),
B1. (első házasságból) García Íñiguez (*810? – †882?), uralkodott: 851/852? – 882?; h: Urraca (*? – †?),     
C1. Fortun Garcés (*830/840/850? - †? /925?/), uralkodott: 882? – 905 (az utóda, I. Sancho Garcés elűzte); h: Oria (*? – †?), 
D1. Oneca (*? – †?); őt lásd lejjebb, DA1. alatt, 
C2. Sancho Garcés (*? – †?); h: Leodegundia (*? – †?), 
DA1. Aznar Sánchez (*? – †?); h: Oneca (*? – †?); őt lásd a feljebb, D1. alatt,
EA1. Toda Aznárez (*? – †?); őt lásd lejjebb, III/I.B1. alatt, 
EA2. Sancha Aznárez (*? – †?); őt lásd lejjebb, III/I.B2. alatt.

III.

A Jimeno-ház
III/1.
A1. II. García Jimenez (*830? – †885?), régens (?): 870 – 882 (?); 1. h: Sangüesai Oneca (*? – †?), 2. h: Bigorrei (Pallars) Dadildis (*? – †?), őket lásd feljebb, I.DA1. alatt is, 
B1. (második házasságból) I. Sancho Garcés (*865? – †925), uralkodott: 905 – 925; 1. h: Aragóniai (Aznar) Urraca (*? – †?), 2. h: Toda Aznárez (*? – †?); őt lásd feljebb, II.EA1. alatt,
C1. (második házasságból) I. García Sánchez (*915 - †970), uralkodott: 931 – 970; 1. h (a feleségét eltaszította magától): Aragóniai (Galindez) Andregoto (*? – †972), 2. h: Leóni Terézia (*? – †?);
D1. (első házasságból) II. Abarca Sancho Garcés (*938 - †994), uralkodott: 970 – 994, (I. Sancho, Aragónia grófja); h: Kasztíliai Urraca (*? – †1007),
E1. II. Félénk García Sánchez (*964? – †1000); uralkodott: 994 – 1000, (I. García, Aragónia grófja); h: Jimena Fernández (*? – †?),    
F1. III. Nagy Sancho Garcés (*990/992? – †1035); uralkodott: 1000 – 1035 (1000 – 1004 között régensség alatt), (II. Sancho, Aragónia grófja; II. Sancho, Kasztília grófja; Sancho, Sobrarbe és Ribagorza grófja); h: Kasztíliai Munia (Muniadonna, Munia Elvira) (*? – †1066), h. k: Sancha de Aíbar (*? – †?), őket lásd lejjebb, III/2.A1. alatt!
D2. (második házasságból) Ramiro Garcés (*? – †991?); Viguera királya, uralkodott: 970 – 991 (?); h: ?,
EA1. Sancho Ramírez (*? – †1002 után); Viguera királya, uralkodott: 991? – ?; a Pamplonai Királyság régense: 1000 – 1004 (?);  (h /?/: ?),
EA2. García Ramírez (*? – †1005-1030 között); Viguera királya, uralkodott: ? – 1005-1030?; (h/?) : ?),
B2. (második házasságból) Jimeno Garcés (*? – †931); uralkodott: 925 – 931, h: Sancha Aznárez (*? – †?), őt lásd feljebb, II.EA2. alatt.

III/2.
A1. III. Nagy Sancho Garcés (*990/992? – †1035); uralkodott: 1000 – 1035 (1000 – 1004 között régensség alatt), (II. Sancho, Aragónia grófja; II. Sancho, Kasztília grófja; Sancho, Sobrarbe és Ribagorza grófja); h: Kasztíliai Munia (Muniadonna, Munia Elvira) (*? – †1066), h. k: Sancha de Aíbar (*? – †?), őket lásd feljebb, III/1.F1. alatt, 
B1. III. Nájerai García Sánchez (*1012? – †1054 /csatában elesett/), uralkodott: 1035 – 1054; h: Foix-i Stefánia (*? – †1066?), h. k: ? 
C1. IV. Peñaléni Sancho Garcés (*1039 körül - †1076 /meggyilkolták/ ), uralkodott: 1054 - 1076; h: Normandiai Placencia (*? – †1088 után?), 
C2. (házasságon kívül) Sancho Garcés (*1030/1035/1050? – †1074/1076/1084?), Uncastillo és Sangüesa ura; h: Marañóni Konstancia (*? – †?), 
D1. Ramiro Sánchez (*1064 és 1076 között - †1116), Monzón ura; h: Krisztina Rodríguez (*? – †?), 
E1. IV. Újjáépítő García Sánchez (*1112? - †1150), uralkodott: 1134 – 1150; 1. h:  L'Aigle-i Margit (*1104? - †1141), 2. h: Kasztíliai Urraca; az "Asztúriai" (*1133 - †1189),  
F1. (első házasságból) VI. Bölcs Sancho (*1132/1133 - †1194), uralkodott: 1150 – 1194, ő volt az első király, akit – Pamplona királya helyett – Navarra királyának neveztek; h: Kasztíliai Sancha (*1137/1139 - †1177/1179),
G1.  VII. Erős Sancho (*1154 - †1234), uralkodott: 1194 – 1234; 1. h (érvénytelenítve): Toulouse-i Konstancia (*1180? - †1260?), 2. h: ? (mór származású feleség?), 3. h: Hohenstaufen Klemencia (*? - †?), 
G2. Blanka (*1177? - †1229), h: III. Theobald (Thibaut, Tibold) (*1179 - †1201), Champagne grófja, (Blois-ház), őket lásd lejjebb, IV.A1. alatt, 
B2. (házasságon kívül) I. Ramiro (*1006/1007 - †1063 /csatában elesett/), Aragónia királya, uralkodott: 1035 – 1063; 1. h: Foix-Bigorrei Gisberga (*? – †1054?), 2. h: Aquitániai Ágnes (*? – †1089?),  
CA1. (első házasságból) V. Sancho Ramírez (*1042/1043 - †1094 /ostrom során elesett/), Pamplona királya, uralkodott: 1076 – 1094; (I. Sancho Ramírez, Aragónia királya: 1063 – 1094); 1. h: Urgelli Izabella (*? – †1071?), 2. h: Roucy Felícia (*1050? – †1094?), 
DA1. (első házasságból) I. Péter (*1068 - †1104), uralkodott: 1094 – 1104, (I. Péter, Aragónia királya: 1094 – 1104); 1. h: Aquitániai Ágnes (*? – †1095/1097), 2. h: Itáliai Berta (*? – †1110?), 
DA2. (második házasságból) I. Alfonz (*1073 - †1134 /csatában halálosan megsebesült/), uralkodott: 1104 – 1134 (I. Harcos Alfonz, Aragónia királya: 1104 – 1134); h (érvénytelenítve): Urraca (*1081 - †1126), Kasztília és León királynője: 1109 – 1126, (Navarrai-ház).

IV.

A Champagne-i ház
A1. III. Theobald (Thibaut, Tibold) (*1179 - †1201), Champagne grófja, (Blois-ház); h: Blanka (*1177? - †1229), őket lásd feljebb is, III/2.G2. alatt,  
B1. I. Trubadúr Theobald (*1201 - †1253), uralkodott: 1234 – 1253, (IV. Theobald, Champagne grófja); 1. h: Dagsburgi (Metzi) Gertrúd (*? - †1225?), 2. h: Beaujeu-i Ágnes (*120? - †1231), 3. h: Bourbon Margit (*1216? - †1256), (Dampierre-ház),   
C1. (harmadik házasságból) II. Theobald (*1238 - †1270), uralkodott: 1253 – 1270, (V. Theobald, Champagne grófja); h: Franciaországi Izabella (*1242 - †1271), (Capeting-dinasztia ),
C2. (harmadik házasságból) I. Kövér Henrik (*1244 - †1274), uralkodott: 1270 – 1274, (III. Henrik, Champagne grófja); h: Artois-i Blanka (*1248 - †1302), (Capeting-dinasztia ),  
D1. I. Johanna (*1271 - †1305), uralkodott: 1274 – 1305, (I. Johanna, Champagne grófnője); h: I. Szép Fülöp (*1268 - †1314), uralkodott: 1284 – 1305 (a feleségével együtt), (IV. Fülöp, Franciaország királya: 1285 – 1314), (Capeting-dinasztia ), őket lásd lejjebb, V.A1. alatt.

V.

A Franciaországi-ház
A1. I. Szép Fülöp (*1268 - †1314), uralkodott: 1284 – 1305 (a feleségével együtt), (IV. Fülöp, Franciaország királya: 1285 – 1314), (Capeting-dinasztia ); h: I. Johanna (*1271 - †1305), uralkodott: 1274 – 1305, (I. Johanna, Champagne grófnője), őket lásd feljebb is, IV.D1. alatt, 
B1. I. Civakodó Lajos (*1289 - †1316), uralkodott: 1305 -1316, (X. Lajos, Franciaország királya: 1314 – 1316); 1. h: Burgundi Margit (*1290 - †1315 /meggyilkolták/), 2. h: Magyarországi Klemencia (*1293 - †1328), (Anjou-ház ),   
C1. (első házasságból) II. Johanna (*1312 - †1349), uralkodott: 1328 – 1349; h: III. Évreux-i Fülöp (*1306 - †1343 /hadjáratban halálos sebet kapott/), uralkodott: 1328 – 1343, (Fülöp, Évreux grófja), (Capeting-dinasztia), őket lásd lejjebb, VI.A1. alatt,
C2. (második házasságból) I. Utószülött János (*1316 - †1316), „uralkodott”: 1316 – 1316, (I. Utószülött János, Franciaország királya: 1316 – 1316),     
B2. II. Hosszú Fülöp (*1292/1293 - †1322), uralkodott: 1316 -1322, (V. Fülöp, Franciaország királya: 1316 – 1322); h: Burgundi Johanna (*1291? - †1330),
B3. I. Szép Károly (*1294 - †1328), uralkodott: 1322 –1328), (IV. Károly, Franciaország királya: 1322 – 1328); 1. h (érvénytelenítve): Burgundi Blanka (*1295 - †1326), 2. h: Luxemburgi Mária (*1305 - †1324), 3. h: Évreux-i Johanna (*1310 - †1371).

VI.

Az Évreux-ház
A1. III. Évreux-i Fülöp (*1306 - †1343 /hadjáratban halálos sebet kapott/), uralkodott: 1328 – 1343, (Fülöp, Évreux grófja), (Capeting-dinasztia ); h: II. Johanna (*1312 - †1349), uralkodott: 1328 – 1349, őket lásd feljebb, V.C1. alatt is,  
B1. II. Gonosz Károly (*1332 - †1387), uralkodott: 1349 – 1387; h: Franciaországi Johanna (*1343 - †1373), (Valois-ház), 
C1. III. Nemes Károly (*1361 - †1425), uralkodott: 1387 – 1425; h: Kasztíliai Eleonóra (*1362? - †1415/1416), (Trastámara-ház), 
D1. I. Blanka (*1387 - †1441), uralkodott: 1425 –1441, (I. Blanka, Szicília címzetes királynője, uralkodott: 1402 – 1409, régensnő: 1410 – 1412); 1. h: I. (Ifjabb) Márton (*1374 - †1409), I. Márton, Szicília királya (Aragóniai-ház,), uralkodott: 1401 – 1409, 2. h: II. Öreg, avagy Nagy János (*1397 - †1479), uralkodott: 1425 – 1479, (1425 – 1441: I. Blanka királynővel együtt), (II. János, Aragónia királya: 1458 – 1479, I. János, Szicília királya: 1458 – 1468 /lemondott/), (Trastámara-ház); őket lásd lejjebb, VII.A1. alatt.

VII.

A Trastámara-ház  
A1. II. Öreg, avagy Nagy János (*1397 - †1479), uralkodott: 1425 – 1479, (1425 – 1441: az első feleségével együtt), (II. János, Aragónia királya: 1458 – 1479, I. János, Szicília királya: 1458 – 1468 /lemondott/), (Trastámara-ház); 1. h: I. Blanka (*1387 - †1441), uralkodott: 1425 –1441, (I. Blanka, Szicília címzetes királynője, uralkodott: 1402 – 1409, régensnő: 1410 – 1412), őket lásd feljebb, VI.D1. alatt is, 2. h: Johanna Enríquez y Fernández de Córdoba  (*1425 - †1468),    
B1. (első házasságból) (IV.) Vianai Károly (*1421 - †1461), Viana hercege, címzetes király; h: Klevei Ágnes (*1422 - †1446/1448),
B2. (első házasságból) (II.) Blanka (*1424 - †1464), címzetes királynő; h: IV. Nemzésképtelen Henrik (*1425 - †1474), Kasztília és León királya, uralkodott: 1454 – 1474, (Trastámara-ház),
B3. (első házasságból) I. Eleonóra (*1426 - †1479), uralkodott: 1479 – 1479; h: IV. Gaston (*1423 - †1472), Foix grófja, (Foix-Grailly ház), őket lásd lejjebb, VIII.A1. alatt.

VIII.

A Foix-Grailly ház
A1. IV. Gaston (*1423 - †1472), Foix grófja, (Foix-Grailly ház); h: I. Eleonóra (*1426 - †1479), uralkodott: 1479 – 1479), őket lásd feljebb, VII.B3. alatt is,  
B1. Gaston (*1444? - †1470 /lovagi tornán halálosan megsebesült/), Viana hercege; h: Valois Magdolna (*1443 - †1495), (Valois-ház),  
C1. I. Ferenc Phoebus (*1467 - †1483 /valószínűleg megmérgezték/), uralkodott: 1479 – 1483, 
C2. I. Katalin (*1468 - †1517), uralkodott: 1483 – 1517; h: III. János (*1469 - †1516), uralkodott: 1483 – 1516, (János, Albret ura), őket lásd lejjebb, IX.A1. alatt.

(1512-ben V. Katolikus Ferdinánd király elfoglalta a Navarrai Királyságnak a Pireneusoktól délre fekvő részét, Felső-Navarrát. Ettől kezdve – önálló királyságként – csak az északi rész, Alsó-Navarra maradt fenn, 1620-ig.)

IX.

Az Albret-i ház
A1. III. János (*1469 - †1516), uralkodott: 1483 – 1516, (János, Albret ura); I. Katalin (*1468 - †1517), uralkodott: 1483 – 1517, őket lásd feljebb is, VIII.C2. alatt,
B1. II. Henrik (*1503 - †1555), uralkodott: 1517 – 1555; h: Valois Margit (*1492 - †1549), (Valois-ház Angoulême-ág),    
C1. III. Johanna (*1528 - †1572), uralkodott: 1555 –1572; 1. h (érvénytelenítve): V. Vilmos (*1516 - †1592), Jülich-Berg-Kleve hercege (Mark-ház); 2. h: I. Antal (*1518 - †1562 /csatában halálos sebet kapott/), uralkodott: 1555 – 1562, (Bourbon Antal, Vendôme hercege), (Bourbon-ház), őket (III. Johannát és I. Antalt) lásd lejjebb, X.A1. alatt!

X.

A Bourbon-ház
A1. I. Antal (*1518 - †1562 /csatában halálos sebet kapott/), uralkodott: 1555 – 1562, (Bourbon Antal, Vendôme hercege), (Bourbon-ház), h: III. Johanna (*1528 - †1572), uralkodott: 1555 –1572, őket lásd feljebb is, IX.C1. alatt,  
B1. III. Henrik (*1553 - †1610 /meggyilkolták/), uralkodott: 1572 – 1610, (IV. Henrik, Franciaország királya: 1589 – 1610); 1. h (érvénytelenítve): Valois Margit  (*1553 - †1615) (Valois-ház Angoulême-ág),  2. h: Medici Mária (*1575 - †1642), 
C1. (második házasságból) II. Lajos (*1601 - †1643), uralkodott: 1610 – 1620, (XIII. Lajos, Franciaország királya: 1610 – 1643); h: Anna Mária Mauricia infánsnő (*1601 - †1666).

(1620: A Navarrai Királyság a Francia Királyság része lett.)

Jelölések 
 * = születés
 † = elhalálozás
 h., 1. h:, 2. h, ...: = házasság, első házasság, második házasság …  
 h. k: házasságon kívül
 N: ismeretlen nevű, keresztnevű

Jegyzetek

Források 
 José Maria Lacarra: Historia politica del reino de Navarra, desde sus origenes hasta su incorporacion a Castilla, I-III, Pamplona, 1972-1973.
 Diccionario de historia de España, I-III, Madrid, 1968-1969.
 R. F. Tapsell: Monarchs, Rulers, Dynasties and Kingdoms of the World, London, 1984.
 John E. Morby: A világ királyai és királynői, az idők kezdetétől napjainkig, Maecenas Könyvkiadó, 1991.
 Ludwig Vones: Geschichte der Iberischen Halbinsel im Mittelalter, 711-1480. Reiche – Kronen – Regionen, Sigmaringen, Thorbecke Verlag, 1993.
 Crescencio Gallego Pellitero: Síntesis histórica de los reyes en España (Años 364-1994), Vigo, 1994.
 Britannica Hungarica Világenciklopédia, Budapest, 1994-.

Külső hivatkozások 
 https://web.archive.org/web/20090722024414/http://www.ctv.es/USERS/sagastibelza/navarra/reyes_navarra/reyes_navarra_arbol.htm
 https://web.archive.org/web/20111229113336/http://www.enciclopedianavarra.biz/es
 http://www.homar.org/genealog/
 http://roglo.eu/roglo?lang=es
 http://www.geneall.net/H/ 
 http://www.genmarenostrum.com/
 http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
 http://www.friesian.com/perifran.htm#spain
 https://web.archive.org/web/20080207124541/http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm

Kapcsolódó szócikkek 
 Aragónia királyainak családfája
 Asztúria, León és Kasztília királyainak és királynőinek családfája
 Spanyolország királyainak és királynőinek családfája
 Aragónia uralkodóinak listája
 Asztúria uralkodóinak listája
 Barcelona grófjainak listája
 Kasztília uralkodóinak listája
 León uralkodóinak listája
 Mallorca uralkodóinak listája
 Navarra uralkodóinak listája
 Valencia uralkodóinak listája
 Spanyolország uralkodóinak listája

Uralkodói családfák
 
Hispániai uralkodók listái